(1943-2008), directeur de la photographie polonais.
 Janusz Kłosiński (1920-2017), acteur polonais.

Patronyme polonais